Newcastle United Football Club er en professionel engelsk fodboldklub i byen Newcastle med kælenavnet Magpies (Dansk: Skaderne), som spiller i den bedste engelske række Premier League.

Deres tilhængere er kendt som Toon Army eller Geordies grundet området, hvor klubben hører til og hvor størstedelen af deres tilhængere er fra. Klubben blev grundlagt i 1892 efter fusionen mellem to lokale klubber, Newcastle East og Newcastle West og spiller deres hjemmekampe på St James' Park, som er Newcastle West's gamle grund i byen.

Klubben har bl.a vundet fire engelske mesterskaber, været engelsk pokalvinder seks gange og vundet Inter-Cities Fairs Cup én gang.

De traditionelle lokale rivaler er Sunderland og Middlesbrough.

Staben

Spillere

Spillertrup 
Det nuværende førstehold i Newcastle United F.C.:

Kendte spillere

Tidligere danske spillere 
 Preben Arentoft
 Frank Pingel
 Bjørn Kristensen
 Jon Dahl Tomasson
 Peter Løvenkrands
 Elias Sørensen

Sæsoner 
 Newcastle United F.C. sæson 2017-18

Titler og pokaler 
 Football League First Division / FA Premier League 
 1. plads (Mester) – 1905, 1907, 1909, 1927

 2. plads – 1996, 1997

 Football League Second Division / Football League First Division 
 1. plads (Mester) – 1965, 1993, 2009, 2016
 2. plads – 1898, 1948

 FA Cup
 Vindere – 1910, 1924, 1932, 1951, 1952, 1955
 Finalister – 1905, 1906, 1908, 1911, 1974, 1998, 1999

 League Cup
 Finalister – 1976

 Inter-Cities Fairs Cup
 Vindere – 1969

 Texaco Cup
 Vindere – 1974, 1975

 Anglo-Italian Cup
 Vindere – 1973

 UEFA Intertoto Cup
 Vindere – 2006
 Finalister – 2001

Rekorder 
 Største sejr: 13-0 mod Newport County, 2. division, (5. oktober, 1946)
 Største nederlag: 0-9 mod Burton Wanderes F.C. (15. april 1895)
 Flest kampe: 496 af Jimmy Lawrence (1904 – 1922)
 Flest liga kampe: 432 af Jimmy Lawrence (1904 – 1922)
 Flest europæiske kampe: 54 af Shay Given
 Flest mål: 189 af Alan Shearer (1996 – 2006)
 Flest liga mål: 178 af Jackie Milburn (1946 – 1957)
 Flest europæiske mål: 30 af Alan Shearer (1996 – 2006)
 Flest mål i en sæson: 41 af Andy Cole (1993 – 1994)
 Flest tilskuere i Premier League: 52,327 mod Manchester United (28. august, 2005)
 Flest tilskuere nogensinde: 68,386 mod Chelsea, 1. division (3. september, 1930)
 Yngste spiller: Steve Watson, 16 år, 223 dage (10. november, 1990)
 Ældste spiller: Billy Hampson, 42 år, 225 dage (9. april, 1927)
 Længest tjenende spiller: Frank Hudspeth, 19 år (1910 – 1929)
 Længest tjenende træner: Joe Harvey, 13 år (1962 – 1975)
 Længest tjenende individ: Sandy Mutch, 64 år (1922 – 1986)
 Største spillersalg: £13.667 millioner for Jonathan Woodgate (2004)
 Største spillerkøb: £17 millioner for Michael Owen (2005)

Eksterne henvisninger 

Officielle
 Newcastle United 

Uafhænginge websteder
 Newcastle' Unofficial Fans' Collaboration
 Dansk fan side

Referencer 

 
Fodboldklubber i England
Etableret i 1892